Анто́нио (исп., ит. и порт. Antonio) — испанское, итальянское и португальское имя латинского происхождения. Имеет женские варианты: Анто́ния, Антониэ́та (Антониэ́тта) и Антоне́лла (Antonia, Antónia, Antonieta, Antonietta, Antonella). Оно также имеет несколько мужских форм, таких как Анто́, Анто́нис, Антоньи́то, Антони́но, Антоне́лло, То́нио, То́ньо, Тоньи́н, Тони́но, Нанто́нио, Тото́, То, То́ни, Тони́ньо и Тоньи́то (Anthonio, Antò, Antonis, Antoñito, Antonino, Antonello, Tonio, Toño, Toñín, Tonino, Nantonio, Totò, Tó, Tony, Toni, Toninho и Toñito). Также фамилия.

Португальский эквивалент — Антониу (António в португальской орфографии или Antônio в Бразилии). В старопортугальском также использовалась форма Антан (Antão). 

Происходит от латинского имени . Соответствует русскому Антон.

Носители имени 
 Антонио — соправитель-сеньор Монако.
 Антонио I (ум. 1435) — суверенный афинский герцог, имевший прозвище Бастард.
 Антонио II Акциайоли (1416—1441) — герцог Афинский.
 Антонио из Крату (1531—1595) — приор мальтийских рыцарей в Португалии, претендент на португальский престол.
 Антонио — советский артист Рижского цирка.
 Антонио Сарате — испанский драматург.
 Антонио, Агилар-и-Вела — испанский астроном, директор Мадридской обсерватории.

Носители фамилии 
 Антонио, Лу (род. 1934) — американский актёр, телережиссёр, сценарист и продюсер греческого происхождения.
 Антонио, Майкл (род. 1990) — английский футболист, полузащитник.
 Антонио, Маурисио (род. 1992) — бразильский футболист.
 Антонио, Николас (; 1617—1684) — испанский библиограф.
 Антонио, Рохелио (род. 1962) — филиппинский шахматист, гроссмейстер.

См. также

Примечания